Westenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Edwin Westenberger (1948–2002), deutscher Fußballspieler
 Erna Westenberger, deutsche Sängerin (Mezzosopran) und Gesangslehrerin
 Hedda Westenberger (1902–?), deutsche Schriftstellerin
 Michael Westenberger (* 1968), deutscher Politiker (CDU), MdHB
 Wilhelm Westenberger (1903–1980), deutscher Jurist und Politiker (CDU), MdL